Vierling är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Georg Vierling (1820–1901), tysk organist och komponist
 Johann Gottfried Vierling (1750–1813), tysk organist och komponist
 Johann Jakob Vierling (1797–1864), tysk organist och komponist
 Oskar Vierling (1904–1986), tysk fysiker

Vierling betyder också:
 Vierling, ett jaktvapen

Tyska efternamn